SK poate fi:

 Slovacia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sk, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Slovacia
 Sikkim, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Scandinavian Airlines System, codul IATA al acestei companii aeriene
 SUPERKOMBAT, o promoție românească de kickbox

Legături externe 
 
  „SK” la acronymfinder.com